O atletismo é disputado nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, Atenas 1896. Provas femininas começaram a ser disputadas nos Jogos de Amsterdã, em 1928.

Desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1952, em Helsinque, nenhuma prova de atletismo foi reincorporada aos Jogos. Também nenhuma prova desde então foi retirada do programa, com exceção da marcha atlética de longa distância em 1976. A marcha atlética de 50 quilômetros é a única prova masculina não incluída no programa feminino do atletismo. Uma prova mista de revezamento 4x400 metros foi inserida pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 2020.

Um total de 52 eventos masculinos do atletismo já foram disputados em Jogos Olímpicos, sendo que 24 fazem parte atualmente do programa. Algumas provas sofreram modificações em relação aos primeiros Jogos, com destaque para os eventos de obstáculos, com barreiras e a marcha atlética. As corridas em equipe foram eliminadas dos Jogos após aparição ininterrupta nas seis primeiras Olimpíadas. Provas multidisciplinares como o triatlo e o pentatlo foram substituídas pelo decatlo masculino e pelo heptatlo feminino e as provas sem impulsão do início do século foram abolidas.

De 1984 a 2004, eventos de corrida em cadeira de rodas fizeram parte do programa do atletismo, mas apenas como uma competição de demonstração. Em cada ocasião, duas corridas em pista foram realizadas: uma corrida masculina de 1500 metros e uma feminina de 800 metros. Foi a primeira vez que eventos para atletas com deficiência foram apresentados nos Jogos Olímpicos de Verão, mesmo que de forma não oficial.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

Atletismo nos Jogos Olímpicos